Alcolea de Cinca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcolea de Cinca (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Alcolea de Cinca (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar